Klementin lehetséges jelentései

klementin, citrusféle
Klementin, férfikeresztnév